Englbrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Englbrecht (* 1958), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Maximilian Englbrecht (* 1990), deutscher Eishockeyspieler